Епарон може да се односи на:

 Епарон (Вар), насељено место у Француској, у департману Вар
 Епарон (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Гарона
 Епарон (Горњи Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњи Алпи
 Епарон де Вердон, насељено место у Француској, у департману Горњопровансалски Алпи